Taigny est un patronyme français qui peut faire référence à :

Personnalités 
 Edmond Taigny (1828-1906), un haut fonctionnaire, historien et collectionneur d'art français ;
 Émile Taigny (1810-1875), un acteur français ;
 Olivier Taigny (1863-1941), fils d'Emond Taigny, un diplomate et collectionneur d'art français.

Patronyme français